Pradilla de Ebro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pradilla de Ebro (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Pradilla de Ebro (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar